Vilapicina – quartiere di Barcellona, nel distretto di Nou Barris
 Vilapicina – stazione della metropolitana di Barcellona